Чемпионат мира по хоккею с мячом 2017 — 37-е первенство мира, которое прошло в шведском Сандвикене с 29 января по 5 февраля 2017 года. Швеция в двенадцатый раз принимала чемпионат мира. Турнир группы А состоялся в «Йоранссон Арене». Турнир группы В прошёл в Тролльхеттане на арене «Слеттбергсхаллен» с 24 по 28 января. Чемпионом мира в 12-й раз стала сборная Швеции, обыгравшая сборную России в концовке финального матча.

Команды-участницы 

Турнир А
 
 
 
 
 
 
 
  (победитель турнира B на чемпионате мира 2016 года)

Турнир B

Отказавшиеся участники 
  (аутсайдер турнира A на чемпионате мира 2016 года)

Вернувшиеся участники 
  осуществила возвращение в турнир спустя 3 года и успешно выиграла турнир B.

Возможные несостоявшиеся участники 
Ожидалось участие на мировом чемпионате хоккеистов из Дании и Афганистана. Однако этого не произошло по ряду причин, в основном из-за отсутствия финансовых возможностей и спонсоров.

Календарь турнира A 
Матчи прошли с 29 января по 1 февраля 2017 года.

Турнирная таблица подгруппы А

Турнирная таблица подгруппы В

Групповые матчи турнира A

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение 

 Цветом выделена команда, переходящая в Турнир «В» чемпионата мира по хоккею с мячом 2018.

Турнир В 
Mатчи в подгруппе А, а также матч за бронзовые награды и финал прошли в формате 2 тайма по 45 минут. Остальные матчи — в формате 2 тайма по 30 минут.

Подгруппа А

Матчи

Подгруппа В

Матчи

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матчи за 5-10 место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат мира в группе А

2017
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Спорт в Швеции в 2017 году
2017 год в хоккее с мячом
Январь 2017 года
Февраль 2017 года
Чемпионаты мира в 2017 году
Чемпионаты мира в Швеции